Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1995 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1995, das vom 15. bis 21. Mai 1995 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1995
Tennisturnier in Dresden